Ширококрылые камышёвки  — семейство насекомоядных птиц из отряда воробьинообразных (Passeriformes).

Классификация 
В состав семейства включают 8 родов с 32 видами:

Примечания 

 
Семейства птиц